Indianapolis 500 1992 je bila šestinsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 24. maja 1992.

Rezultati

1992 v športu
1992